Sto SE & Co. KGaA— немецкий концерн, являющийся мировым производителем материалов и систем для теплоизоляции фасадов зданий, а также красок и штукатурок для внутренних и наружных работ.

История 
В 1835 году на юге Германии в городе Штюлинген (сейчас земля Баден-Вюртемберг), был построен завод по производству извести и цемента.

История компании Sto AG началась в 1835 году, когда Антон Генг основал завод по производству цемента и извести в г. Вайцен на юге Германии. В 1936 году завод приобрел Вильхельм Штотмайстер, который в 1948 году передал руководство предприятием своему сыну Фрицу. С тех пор семья Штотмайстер бессменно стоит у руля компании.

1954/55 — Получение лицензии на штукатурку с основой из синтетической смолы, начало производства в г. Вайцен (Германия). Основание фирмы ISPO-Putz KG Stotmeister & Co. Переориентация производства.

1961 — Открытие филиала в Маркгренингене (Германия).

1962 — Переименование фирмы в Stotmeister & Co. KG. Создание торговой марки Sto.

1964 — Прекращение производства извести. Открытие филиала в Фюрте (Германия).

1965 — Разработка и производство первой комплексной системы теплоизоляции фасада.

1970 — Первая экспортная поставка — в Австрию.

1972 — Основание фирмы Stotmeister AG в Швейцарии.

1979 — Основание дочернего предприятия в США.

1980 — Полное обновление производственной базы в Вайцене. Выкуплена доля капитала в Servibat S.a.r.l. (Франция).

1981 — Основание фирмы Stotmeister GmbH в качестве производственной компании и Stotmeister KG в качестве управляющей компании.

1983 — Основание компании Sto Ges.m.b.H. (Австрия).

1987 — Основание компании Sto Scandinavia АВ (Швеция).

1988 — Преобразование компании Stotmeister GmbH в Sto AG и объединение всех дочерних предприятий под эгидой Sto AG.

1989 — Присоединение фирмы Trundle GmbH, Альббрук, (Германия).

1990 — Приобретение компанией Sto AG фирмы Sto AG, Швейцария (100 %), и фирмы Sto Corp., США (76,6 %).

1992 — Выход компании Sto AG на биржу. Выпуск привилегированных акций на фондовых биржах во Франкфурте и Штутгарте.

1993 — Открытие нового центра логистики в Вайцене, филиалов в Лейпциге (Германия) и Страсбурге (Франция), а также производственного предприятия в Донауэшингене (Германия).

1994 — Увеличение уставного капитала компании Sto AG и передача привилегированных акций для официальной торговли на биржах Франкфурта и Штутгарта. Открытие новых центров обслуживания в Филлахе (Австрия) и Париже (Франция).

1995 — Открытие филиала в Гамбурге (Германия) и производственно-сбытового подразделения в Цюрихе (Швейцария). Сертификация no DIN EN ISO 9001. Реализованы первые 100 миллионов  м² систем теплоизоляции фасада.

1996 — Основание фирмы Sto Sp.zo.o. (Польша). Открытие филиала в Ростоке (Германия).

1997 — Преобразование компании Sto S.a.r.l. в Sto S.A. (Франция). Открытие Центра информации и обучения в Вайцене.

1998 — Строительство завода в Толльвице под Лейпцигом (Германия).

1999 — Сертификация головного предприятия (Штюлинген) по DIN EN ISO 14001. Участие в капитале дочернего предприятия Sto Ltd. (Великобритания). Получение Архитектурной премии Стирлинга за новое здание штаб-квартиры Sto AG в Вайцене («Здание К»).

2000 — Присоединение компании Shanghai Dinova Ltd. (Китай) в качестве 100-процентного дочернего предприятия.

2001 — Приобретение 60 % доли компании ISPO у фирмы Dyckerhoff Ausbauprodukte GmbH, Висбаден (Германия).

2002 — Присоединение компании ISPO GmbH / Dyckerhoff Ausbauprodukte GmbH, Висбаден(Германия).

2003 — Завершение строительства нового завода «Sto 2003» в Вайцене. Присоединение компании-производителя красок Sicof S.A.S. (Франция).

2004 — Основание дочернего предприятия Sto Ibérica S.L. в Барселоне (Испания).

2006 — Основание дочерней компании ООО «СТО» в России для производства и реализации продукции Sto на российском рынке. В России дочернее предприятие поставляет материалы на строительные объекты: от частного дома и квартиры до промышленных или многоэтажных жилых комплексов. Начал работать интернет сайт www.sto.ru сайт дочернего предприятия в России ООО «СТО»

2009 — Дочернее предприятие в России ООО «СТО» открывает «Центр продаж Sto» — оптово-розничный магазин для продажи профессиональных материалов концерна Sto AG. Тогда же открыт и интернет-магазин www.sto-shop.ru Центр продаж Sto — оптово-розничный магазин

Структура концерна 
В группу Sto входят пять базовых самостоятельных подразделений (компаний), сформированных по направлениям деятельности и сферам компетенции.

Sto AG

Центральным звеном системы компетенции группы Sto является компания Sto AG, имеющая обширную сеть собственных дочерних предприятий и партнерских строительных организаций по всему миру. Sto AG вносит основной вклад в развитие ассортиментной программы всей группы Sto, разрабатывая и производя широкую гамму продуктов и материалов для фасадных теплоизоляционных систем, фасадных и внутренних покрытий, и т. д.

StoCretec GmbH

Деятельность компании StoCretec GmbH посвящена восстановлению и защите бетонных сооружений и конструкций.
К этому же разделу относятся системы наливных напольных покрытий для жилых и промышленных зданий, а также для автомобильных стоянок и гаражей.

StoVerotec GmbH

Программа предприятия Verotec GmbH включает в себя системы навесных и комбинированных вентилируемых фасадов, бесшовные акустические потолочные и стеновые системы, декоративные профили и архитектурные элементы для отделки фасада и интерьера.

StoDesign

Подразделение StoDesign концентрируется на эстетической стороне проектно-строительной деятельности. Специалисты-дизайнеры разрабатывают концепции применения материалов, систем и решений как для отдельных сооружений, так и для целых комплексов, ансамблей, районов. Кроме того, эксперты StoDesign сотрудничают со сторонними архитектурно-проектными организациями, проводят консультации и семинары по обмену опытом.

Inotec GmbH

Компания Inotec GmbH специализиуется на средствах аппликации и нанесения материалов по месту использования. К ним относится специально разработанная под продукцию Sto механизированная и силосная техника для транспортировки и последующего нанесения сухих и пастообразных продуктов механическим способом. Inotec также поставляет инструменты для ручной работы с материалами Sto.

Продукция 
Ассортимент производимой Sto AG продукции делится на три направления:

Фасад

Тонкоштукатурные системы утепления фасадов, навесные («вентилируемые») системы утепления фасадов, высококачественные фасадные грунтовки, шпатлёвки, краски, в том числе и самоочищающиеся (с Лотос — эффектом), архитектурные декоративные элементы из верофил — гранулята (лёгкого силикатного материала плотностью 500кг/м3).
Материалы данной группы применяются при утеплении фасадов зданий в деревянном каркасно-панельном домостроении, в новом строительстве, реконструкции, а также при санации панельных зданий, отделке, ремонте и окрашивании внешних стен, реконструкции памятников архитектуры, осушении каменной кладки и защите от дальнейшего проникновения влаги.

Интерьер

Креативные декоративные покрытия, бесшовные акустические потолки, грунтовки, шпатлёвки, краски (например, краска StoClimasan Color, улучшающая микроклимат в помещении и устраняющая неприятные запахи). Материалы безопасны для окружающей среды и человека и имеют сертификат TÜV.
Продукция этой группы находит своё применение при отделке и ремонте внутренних помещений жилых, общественных зданий и сооружений, создании благоприятного акустического климата в строящихся и существующих помещениях гостиниц, бассейнов, SPA центров, школ, поликлиник, помещений операционных и палат интенсивной терапии, офисных помещений, библиотек, театров, кинотеатров.

Бетон

Материалы для защиты и восстановления бетона — репрофилирующие, гидрофобизирующие составы, краски по бетону, а также наливные полимерные полы для промышленных помещений различного назначения, общественных зон и интерьеров. Используются при защите и реконструкции мостов, тоннелей, несущих бетонных опор, фундаментов, устройстве промышленных полов, в том числе и для паркингов. Также применяются для гидрофобизации бетонных поверхностей, окрашивании, защите от проникновения CO2

Ссылки 
 Сайт концерна Sto AG
 Сайт дочернего предприятия в России ООО «СТО»
 Сайт «Центр продаж Sto» / оптово-розничный магазин
 Сайт концерна на немецком

Компании Германии